Суперкубок Мальти з футболу 2016  — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 грудня 2016 року між чемпіоном Мальти Валеттою та володарем кубка Мальти Сліма Вондерерс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті Футбольної асоціації Мальти 

2016
Мальта
Грудень 2016